Traquée peut désigner :

 Traquée, un film américain de Richard Wallace, sorti en 1947 ;
 Traquée, un film américain de Ridley Scott, sorti en 1987 ; 
 Traquée, un film américain de Douglas Jackson, sorti en 1987 ; 
 Traquée, un téléfilm français de Steve Suissa réalisé en 2002.

Voir aussi